Seznam armad z zaporedno številko 18.

Seznam 
 18. armada (Nemški imperij)
 18. armada (Japonski imperij)
 18. armada (Wehrmacht)
 18. armada (Nemški imperij)
 18. armada (ZSSR)
 18. gardna armada (ZSSR)

 Zračne
 18. zračna armada (ZDA)
 18. zračna armada (ZSSR)

Glej tudi